Hemlock (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Hemlock (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Hemlockspar, een geslacht uit de dennenfamilie
 Sherlock Hemlock, een Muppet uit het programma Sesamstraat (Nederlandse naam: Sherlock Humburg)